Грег МакЛин () — австралийский кинорежиссёр и сценарист.

Карьера 
Популярность пришла к МакЛину в 2005 году после выхода на экраны хоррора «Волчья яма». Фильм получил около тридцати различных наград и номинаций и подарил кинематографу очередного яркого кинозлодея — Майка Тейлора в исполнении австралийского актёра Джона Джэррэта, а сам МакЛин номинировался на премию Австралийского института кино как лучший режиссёр и автор сценария. Спустя восемь лет Грег МакЛин снял сиквел «Волчьей ямы».

Фильмография

Примечания 

Кинопродюсеры Австралии
Кинорежиссёры фильмов ужасов